Mikš je příjmení více osobností:
 Arnošt Mikš (1913–1943) – československý výsadkář, účastník operace Zinc
 František Mikš (* 1966) – český publicista
 František Mikš (architekt) (1852–1924) – český architekt tvořící v novogotickém slohu
 František Mikš (četník) (1915–1942) – četnický strážmistr z Tábora, bratr parašutisty Arnošta Mikše z výsadku ZINC

podobné
 Ferdinand Otto Miksche (1905-1992) - československý důstojník, interbrigadista, účastník československého a francouzského odboje, spisovatel, vojenský pedagog a teoretik